Марк Бланше (;  9 жовтня 1968, Бурж) — французький поет, есеїст, літературний, художній і музичний критик, літературний організатор.

Життєпис 
Художній директор щорічного свята Весна поетів у департаменті Сена і Марна, діяльний організатор десятків інших літературних і художніх фестивалів і колоквіумів. Паралельно літературі займається фотографією.

Декілька років мешкав у Бордо. Нині мешкає у Турі.

Публікації 
 Les carnets rouges: chants et mémoires, Éd. du Cygne, Amboise, 1991.
 Enième plainte; Fruits d'entente, AGIR (Agence interprofessionnelle régionale pour le livre et les médias), Vendôme, 1994.
 Jardins; Deux portraits; Paroles de l'aimée; Trois sourires, Agir, Vendôme, 1995.
 Soleils, либретто pour chœur à voix égales créé par le chœur Mikrokosmos en 1996, музика Патріка Бюргана.
 Poèmes de la Chartreuse — Avec théâtre de chairs, éditions Obsidiane, Sens, 1998(премія Поетичне покликання).
 Sanctuaires, éditions Cheyne, Chambon-sur-Lignon, 1999 (премія Roger-Kowalski м. Ліон).
 La source des images ou Narcisse exaucé, либретто, conte lyrique pour un acteur, 12 chanteurs et ensemble instrumental créé en 2000 par l'ensemble Musicatreize.
 Le Jardin des morts, La Part des anges, Pessac, 2001.
 L'incandescence, вірші, з малюнками автора, La Passe du vent, Genouilleux, 2001.
 Lokenath Bhattacharya l'autre rive, éditions Jean-Michel Place, Paris, 2001.
 La Langue volée au serpent, éditions Le Bois d'Orion, L'Isle-sur-la-Sorgue, 2003.
Meurtrières, L'Atelier la Feugraie, Paris, 2005.
 Cheval blanc, éditions Virgile/ Ulysse fin de siècle, Fontaine-lès-Dijon, 2005.
 Trophées: cinq récits mythiques, оповідання, éditions farrago, Tours, 2005.
 Les Amis secrets, эссе, éditions José Corti, Paris, 2005.
 Jean-Gilles Badaire, dans cette rigueur en désordre, Le Temps qu'il fait, Cognac, 2005.
 Une autre Andromaque (textes de Jean Racine et poèmes de Marc Blanchet) créé par le Théâtre du Trèfle en mars 2005, représenté à Avignon en juillet 2005, et Paris (Lucernaire) en mai et juin 2006.
 Les Naissances, éditions Le Bois d'Orion, L'Îsle-sur-la-Sorgue, 2006 (Міжнародна поетична премія Івана Голля).
 L'oubli, Jobert, Paris, 2003, музика Патріка Бюргана.
 L'éducation des monstres: proses fantasmatiques, оповідання, La lettre volée, Paris, 2009.
 L'ondine, Éditions de l'Arbre vengeur, Talence, France, 2010.

Примітки

Джерела 
 Біографія 
 Вірші 
 Лекції французького письменника Марка Бланше (29 жовтня — 2 листопада 2007 р.)

Французькі письменники
Французькі поети
Французькі есеїсти
Французькі драматурги